

Bisschoppen
 Adalbero van Reims, de aartsbisschop van Reims in de late 10e eeuw.
 Adalbero I van Metz, bisschop van Metz (midden 10e eeuw)
 Adalbero II van Metz, bisschop van Verdun en Metz (eind 10e eeuw)
 Adalbero III van Metz, bisschop van Metz (midden 11e eeuw)
 Adalbero van Laon, bisschop van Laon 

 Adalbero van Würzburg (overleden 1090), heilig verklaard.
 Adalbero III van Chiny, bisschop in Verdun, midden twaalfde eeuw.

Adel
 Adalbero van Eppenstein, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona (1011-1035)
 Adalbero van Stiermarken, markgraaf van Stiermarken van 1064 tot 1082 (overleden in 1086 of 1087).